Antonio Sabàto (1943–2021) olasz színész
 Antonio Sabato (1958) olasz labdarúgó
 Antonio Sabàto (1972) olasz-amerikai színész, modell